Грибо́к — неоднозначний термін. Може означати:
 Грибок — розмовна назва захворювань, що викликані патогенними грибами (мікоз), а також пошкодження деревини та інших будівельних матеріалів грибковими мікроорганізмами.
 Грибок — зменшувальна назва слова «гриб», переважно на позначення мікроміцетів (дріжджі, пліснява тощо) або малих за розміром макроміцетів.
 Грибок — споруда у вигляді гриба для захисту від сонця, дощу і т. ін.
 Грибок — швейна приналежність, що використовується для штопання речей.

Див. також 

 «Грибок-теремок» — радянський мультфільм 1958 року за казкою Володимира Сутєєва «Під грибом»..
 Грибки — назва кількох сіл в Білорусі та Росії.

Примітки